El Torneig de Bucarest 2017, oficialment conegut com a BRD Bucharest Open 2017, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als International Tournaments de la WTA. La quarta edició del torneig es va celebrar entre el 17 i el 23 de juliol de 2017 al Arenele BNR de Bucarest (Romania).

La tennista local Irina-Camelia Begu va fer aconseguir un doblet imposant-se en les finals individual i de dobles.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2017
WTA Tour 2017